Altaras ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Altaras (* 1995), deutscher Nachwuchs-Schauspieler
 Adriana Altaras (* 1960), deutsche Schauspielerin, Autorin, Theater- und Opernregisseurin
 Jakob Altaras (1918–2001), jugoslawischer Radiologe und Nuklearmediziner
 Leo Altaras (* 2000), deutscher Schauspieler
 Thea Altaras (1924–2004), deutsche Architektin